Georg Arthur Jensen (Raadvad, Denemarken, 31 augustus 1866 – Kopenhagen, 2 oktober 1935) was een Deense zilversmid.

Biografie
Georg Jensen werd geboren in 1866 in Raadvad, ten noorden van Kopenhagen. Zijn vader, Jørgen Jensen, was een messenslijper en zijn moeder, Martha Marie Jensen, zorgde thuis voor het gezin. Georg was de jongste uit een gezin van acht. Hij begon op zijn veertiende te leren voor goudsmid.

In 1892 studeerde hij af aan Det Kongelige Danske Kunstakademi en begon hij zijn kunstwerken tentoon te stellen. Aan het begin van 1898 begon hij een kleine pottenbakkerij met Christian Petersen.

In 1891 trouwde Jensen met Marie Christiane Antonette Wulff, ook wel Antonette genoemd; zij kregen twee kinderen, Vidar en Jorgen. In 1897 stierf Antonette aan een nierziekte.

In 1901 stopte Jensen met het maken van keramiek en begon hij als zilversmid en ontwerper te werken onder leiding van Mogens Ballin. In 1904 opende hij, in Kopenhagen in de straat Bredgade op nummer 36, zijn eigen smederij.

Zelf zei Jensen over het werken met zilver: 

In 1909 stelde Carl Dyhr, een Deense kunsthandelaar, aan Jensen voor om een winkel in Berlijn te openen om “Georg Jensen Zilver” en “Royal Copenhagen Porselein” te verkopen.

Jensen stelde in 1914 een groot deel van zijn collectie ten toon in de Zweedse stad Malmö, en die werd gekocht door een bekende kunsthandelaar, Nils Wendel.

In 1911 ging de Deense beeldhouwer Gundorph Albertus werken voor Jensens zilversmederij in Bredgade. Later werd hij de onderdirecteur van de zilversmederij. In 1919 trouwde hij met Johanne's jongere zus Inger. Albertus was de ontwerper van “CACTUS” in zilver en “MITRA” in roestvrij staal.

Jensen kreeg met Johanna drie kinderen: Lise in 1912, Birgitte in 1914 en Soren in 1917.

In 1916 werd er een bedrijf gesticht onder de naam Georg Jensen Solvsmedie A/S (Georg Jensen Zilversmederij). In 1918 vormden Jensen, Nils Wendel en Thorolf Moller een gemeenschappelijk bedrijf onder de naam Aktieselskabet Georg Jensen & Wendel.

De winkel werd ontworpen door Johan Rohde. In 1918, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd er besloten om een winkel in Parijs te openen aan de Rue St. Honoré vlak bij de Place Vendome. De volgende winkel werd geopend in Londen. Zijn vrouw Johanne stierf op 7 augustus 1918 aan de Spaanse griep.

Frederik Lunning, een galeriehouder en zakenman uit Odense (Denemarken), werd in 1921 gevraagd om een nieuwe winkel te openen in Londen. En in 1923 werd hem gevraagd om te gaan verkopen in New York. In 1924 opende Lunning de eerste winkel in New York. In Kopenhagen werd P.A. Pedersen de algemeen directeur van de zilversmederij (Georg Jensen Solvsmedie A/S) en Thorolf Moller de algemeen directeur van de verkoopafdeling (Georg Jensen & Wendel A/S). Beiden hielden ze deze positie tot aan hun dood, Pedersen in 1937 en Moller in 1951.

In 1925 won Jensen de Grand Prix op de Wereldtentoonstelling van Parijs. In 1927 kreeg hij zijn laatste kind: Ib. Op de Wereldtentoonstelling van 1929 in Barcelona won hij wederom de Grand Prix en in 1932 was hij de enige zilversmid buiten Engeland wiens werk werd tentoongesteld in de Goldsmiths' Hall. In 1935 won hij opnieuw de Grand Prix op de Wereldtentoonstelling van Brussel. In datzelfde jaar overleed hij. Hij werd begraven op begraafplaats van Hellerup.

Stamboom

Georg Jensenmerktekens 
Op zijn twintigste ondertekende Georg Jensen zijn eerste sculpture "My Father" (1887). In 1894 gebruikte hij GJ als merkteken en vanaf 1899 gebruikte hij vaak de afkorting GJ. Vaak werd het jaar na het merkteken gezet.

Merktekens van Georg Jensen

Merktekens van de ontwerpers van Georg Jensen

Georg Jensenpatronen 

Jensen zelf ontwierp dertien tafelzilver patronen waarvan acht een naam en nummer hebben en de overige vijf alleen een nummer.

Ontwerpers van Georg Jensen

Georg Jensen Society 
Op 24 april 2000 werd de "The Georg Jensen Society" (in het Deens "Georg Jensen Selskabet") opgericht in Kopenhagen. Het doel van de sociëteit was om informatie te verspreiden over het leven en de kunst van zilversmid en beeldhouwer Georg Jensen. De sociëteit verzamelt zo veel mogelijk informatie en origineel materiaal over het leven van Georg Jensen, zijn artistieke carrière als zilversmid en beeldhouwer en de bedrijven "Georg Jensen's Silver smithy" en "Georg Jensen & Wendel".

Bibliografie (selectie)
 Besten, L. den (2011) On Jewellery, A Compendium of international contemporary art jewellery. Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers. ISBN 9783897903494
Walter Schwartz, Georg Jensen an artist his time and family, gepubliceerd door Georg Jensen & Wendel A/S, 1958
Jorgen E.R.Moller, Georg Jensen the Danisch silversmith, gepubliceerd door Georg Jensen & Wendel A/S, 1984
Renwick Gallery, Georg Jensen Silversmithy 77 artist 75 years, 1980
 Sieraad 1900-1972, eerste triennale Amersfoort 2 augustus t/m 1 oktober 1972 (1972).  Rotterdam: Lemniscaat. ISBN 9060691318

Tentoonstellingen (selectie) 
 1972 - Sieraad 1900-1972, De Zonnehof, Amersfoort

Werk in openbare collecties (selectie) 
 CODA, Apeldoorn

Externe links
 Officiële website
 Biografie van Georg Jensen
 The Georg Jensen Society
 Georg Jensen Achtergrondinformatie over de geschiedenis en ontwerpconcepten bij het ontwerpbureau TAGWERC

Zilversmid
Deens ontwerper
Deens edelsmid